Carow ist der Familienname folgender Personen:
 Berit Carow (* 1981), deutsche Ruderin
 Bill Carow (* 1958), US-amerikanischer Biathlet
 Erich Carow (1894–1956), Clown, siehe Carows Lachbühne
 Evelyn Carow (* 1931), deutsche Schnittmeisterin
 Heiner Carow (1929–1997), deutscher Regisseur
 Jochen Carow (* 1944), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Johannes Carow (* 1996), deutscher Schachspieler
 Julius Caesar Karl Oskar Erdmann von Wartensleben-Carow (1872–1930), deutscher Sportfunktionär
 Leonard Carow (* 1994), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Caro
 Caroe
 Carrow
 Karow